Чи́жиков (Чи́жикова) — русская фамилия, а также топоним.

Носители фамилии

Чижиков 
 Чижиков, Алексей Викторович (род. 1969) — советский и российский футболист.
 Чижиков, Анатолий Георгиевич (род. 1958) — российский продюсер, сценарист и актёр.
 Чижиков, Вадим Николаевич (род. 1974) — украинский футболист.
 Чижиков, Виктор Александрович (1935—2020) — народный художник России.
 Чижиков, Геннадий Дмитриевич (род. 1964) — президент ТПП Украины.
 Чижиков, Давид Михайлович (1895—1974) — советский учёный, специалист в области металлургии цветных металлов.
 Чижиков, Дмитрий Александрович (род. 1993) — российский легкоатлет, специализирующийся в тройном прыжке.
 Чижиков, Макар Иванович (1891—1919) — революционер, участник Гражданской войны на Украине, военный комендант Очакова; председатель ЧК города.
 Чижиков, Пётр Васильевич (1921 — ?) — Герой Советского Союза, лишён звания.
 Чижиков, Родислав Матвеевич (1929—2010) — советский шоссейный и трековый велогонщик.



Топоним 
 Чижиков — село в Пустомытовском районе Львовской области Украины.

См. также